Кубок КАФ 1998 — 7-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 34 африканских клубов. Победителем стал тунисский клуб «Сфаксьен».

Предварительный раунд 
Первые матчи состоялись 30 января — 1 февраля, ответные — 13—15 февраля 1998 года.

|}

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 20—22 марта, ответные — 3—5 апреля 1998 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 24—26 апреля, ответные — 8—10 мая 1998 года.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 4—6 сентября, ответные — 18—20 сентября 1998 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 11 октября, ответные — 23—25 октября 1998 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 15 ноября, ответный — 29 ноября 1998 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КАФ 1998 на RSSSF

Примечания 

1998
Футбол в Африке в 1998 году